Кетон:
 Кетоны — органические вещества.
 Кетон — название посёлка Смирных Сахалинской области до 1947 года.

См. также 

 Китон